Банкно́ты Югосла́вии — перечень денежных знаков КСХС (1918—1929), Королевства Югославии (1929—1945), и Социалистической республики Югославия. Курс данной волюты устанавливается с помощью режима валютного курса; позднее их достигла гиперинфляция. Дизайн банкнот менялся на протяжении лет; было выпущено ряд модификаций. Являлись частью югославского динара. В настоящее время являются объектом коллекционирования. Неоднократно имел или не имел водяного знака, но имел ряд серий (последняя из них выпущена в 2000 году). В последствии был заменён сербским динаров и валютами бывших союзных республик Югославии. 

В 1994 году выпущены новые банковские билеты, привязанные к немецкой марке. В настоящее время большая часть всех банковских билетов хранились в мешках и находятся в состоянии UNC. Также они считаются одними из самых больших по номинальной стоимости в истории человечества (банкнота имела стоимость в 500 млд динаров). Является одним из самых известных банкнот Сербии. Имел большой ряд номиналов, до и после своих модификаций, отличавшимся большими разницами номинала и рядом небольших изменений в дизайне банкнот, а также водяных знаков. В настоящее время нет единой оценки о значении этих изменений. В России являются очень важными в коллекции человека. Нередко они также признавались одними из самых красивых в мире и Европе.

Ссылки